Fastow bezeichnet:

Andrew Fastow (* 1961), US-amerikanischer Manager, zentrale Figur des Enron-Skandals
Fastiw, eine Stadt in der Ukraine